Гладышевский

Топоним
 Гладышевский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Гладышевский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области.

Фамилия
 Гладышевский, Евгений Иванович (1924—2012) — украинский и советский химик.

Другое
 Гладышевский заказник